La Avenida Castro Barros es una calle de 23 cuadras que recorre desde Almagro hasta Boedo

Recorrido
la Avenida Castro Barros es Una Avenida que es mano unica hacia el sur entre Avenida Rivadavia y Avenida Belgrano  Doble Mano entre Avenida Belgrano y la Calle Venezuela y Mano Unica entre La Calle Venezuela y la Avenida Caseros  es ademas la continuacion de la Avenida Medrano

Castro Barros
Calles del barrio de Almagro (Buenos Aires)
Castro Barros